Wade Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wade Township (Clinton County, Illinois)
 Wade Township (Jasper County, Illinois)